Wüstenhoff steht für:
 Wüstenhoff (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Wüstenhoff ist der Familienname folgender Personen: